Мисс Мира 1994 () — 44-й ежегодный конкурс красоты, проходивший 19 ноября 1994 года в Sun City Entertainment Center, Сан-Сити, ЮАР. В конкурсе участвовали 87 девушек. Победила Айшвария Рай, представлявшая Индию.

Результаты

Континентальные Королевы красоты

Специальные награды

Топ 
Топ 10

 1. Филиппины
 2. Хорватия
 3. Зимбабве
 4. Индия
 5. Великобритания

 6. Бельгия
 7. Южная Африка
 8. Греция
 9. Венесуэла
 10. Малайзия

Топ 5
 1. Зимбабве
 2. Индия
 3. Хорватия
 4. Южная Африка
 5. Венесуэла

Судьи 
 Эрик Морли — председатель
 Эйлин Форд — основатель агентства Ford Model
 Рон Мосс — актёр, Дерзкие и красивые
 Кэтрин Келли Лэнг — актриса, Дерзкие и красивые
 Патрик Личфилд — фотограф
 Марша Рэ Рэтклифф — конферансье и посол Variety Clubs
 Чарльз Дэнс — актёр
 Иман — международная супермодель
 Херб Ритц — фотограф
 Зиндзи Мандела-Хлонгване — Дочь Нельсона Манделы
 Тони Люн Ка Фай — актёр, Любовник

Участницы 
{| border="2" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 0 1em 0 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size:95%;"
|- style="background:#efefef;"
! Страна/Территория !! Участница !! Родной город/регион
|-
|  || Jessalyn Pearsall || Сент-Томас
|-
|  || Miriam Elizabeth Nahon || Буэнос-Айрес
|-
|  || Skye-Jilly Edwards || Хобарт
|-
|  || Bianka Engel || Грац
|-
|  || Deanna Tamara North || Нассау
|-
|  || Anika Taher || Дакка
|-
|  || Ilse de Meulemeester || Брюссельский столичный регион
|-
|  || Mariel Gabriela Arce Taborga || Кочабамба
|-
|  || Hazel Kutlo Mmopi || Габороне
|-
|  || Valquiria Melnik Blicharski || Куритиба
|-
|  || Khara Michelle Forbes || Тортола
|-
|  || Stella Ognianova || София
|-
|  || Shawna Roberts || Калгари
|-
|  || Anita Lilly Bush || Большой Кайман
|-
|  || Yulissa Macarena del Pino Pinochet || Сантьяго
|-
|  || Pan Tao || Шэньчжэнь
|-
|  || María Eugenia González Ponce de León || Попаян
|-
|  || Silvia Ester Muñoz Mata || Пунтаренас
|-
|  || Branka Bebic || Сплит
|-
|  || Marisa Corine Bos || Виллемстад
|-
|  || Johanna Uwrin || Лимасол
|-
|  || Lenka Belickova || Карловы Вары
|-
|  || Sara Maria Wolf || Копенгаген
|-
|  || Claudia Franjul González || Санто-Доминго
|-
|  || Diana Margarita Noboa Gordon || Гуаякиль
|-
|  || Auli Andersalu || Таллин
|-
|  || Mia Marianne Forsell || Аскола
|-
|  || Radiah Latidine || Кайенна
|-
|  || Marte Helberg || Мюнхен
|-
|  || Matilda Aku Alomatu || Аккра
|-
|  || Melissa Berllaque || Гибралтар
|-
|  || Evangelia Adam || Афины
|-
|  || Chalorna Freitas || Хагатна
|-
|  || Sonia María Rosales Vargas || Закапа
|-
|  || Joshka Bon || Амстердам
|-
|  || Annamarie Wood Lai-Ming || Гонконг
|-
|  || Timea Farkas || Захонь
|-
|  || Birna Bragadóttir || Аульфтанес
|-
|  || Айшвария Рай (Aishwarya Rai) || Бомбе́й
|-
|  || Anna Maria McCarthy || Дублин
|-
|  || Shirly Swarzberg || Тель-Авив
|-
|  || Arianna Novacco || Триест
|-
|  || Johanna Simone Ulett || Кингстон
|-
|  || Shinobu Sushida || Кингстон
|-
|  || Josephine Wanjiku Mbatia || Найроби
|-
|  || Chae Yeon-hee || Сеул
|-
|  || Daina Tobija || Рига
|-
|  || Lara Badaoui || Кесерван
|-
|  || Chen Ji-Min || Макао
|-
|  || Rahima Orchient Yayah || Куала-Лумпур
|-
|  || Marie Priscilla Mardaymootoo || Порт-Луи
|-
|  || Claudia Hernández Rodríguez || Наярит
|-
|  || Shelley Jeannine Edwards || Хейстингс
|-
|  || Susan Hart || Бенуэ
|-
|  || Anne Lena Hansen || Осло
|-
|  || Carmen Lucía Ogando Ginono || Колон
|-
|  || Jannyne Elena Peyrat Scolari || Асунсьон
|-
|  || Marcia Pérez Marcés || Лима
|-
|  || Caroline Subijano || Манила
|-
|  ||  (Jadwiga Flank) || Бельско-Бяла
|-
|  || Leonor Filipa Correia Leal Rodrigues || Лиссабон
|-
|  || Joyce Marie Giraud Mojica || Агуас-Буэнас
|-
|  || Leona Dalia Voicu || Бухарест
|-
|  ||  || Москва
|-
|  || Yasmine Lyndell Walcott || Кастри
|-
|  || Cornise Yearwood || Джорджтаун
|-
|  || Marquise David || Виктория
|-
|  || Pickard Angela Lee Kim Mei || Сингапур
|-
|  || Karin Majtanova || Братислава
|-
|  || Janja Zupan || Любляна
|-
|  || Basetsana Makgalemele || Йоханнесбург
|-
|  || Virginia Pareja Garófano || Барселона
|-
|  || Nushara Rusri Pramali Fernando || Коломбо
|-
|  || Stephanie Wesselo || Мбабане
|-
|  || Sofia Andersson || Стокгольм
|-
|  || Sarah Briguet || Лозанна
|-
|  || Vaea Christine Sandra Olanda || Папеэте
|-
|  || Joanne Wu Chung-Chun || Тайбэй
|-
|  || Aina William Maeda || Додома
|-
|  || Patinya Thongsri || Бангкок
|-
|  || Anabel Thomas || Порт-оф-Спейн
|-
|  || Pinar Altug || Стамбул
|-
|  || Nataliya Vasyliyivna Kozytska || Киев
|-
|  || Melanie Abdoun || Лондон
|-
|  || Kristie Harmon || Атланта
|-
|  || Irene Ferreira || Каракас
|-
|  || Angeline Musasiwa || Хараре
|}

 Заметки 

 Дебют 
 Бангладеш, Китай и Эстония соревновались в конкурсе впервые.

 Вернулись 
 Танзания последний раз участвовали в 1967 году.
 Ботсвана последний раз участвовали в 1974 году.
 Сент-Люсия последний раз участвовали в 1975 году.
 Таити последний раз участвовали в 1985 году.
 Сент-Винсент и Гренадины последний раз участвовали в 1989 году.
 Перу последний раз участвовали в 1990 году.
 Гана и Кения последний раз участвовали в 1991 году.
 Венгрия, Румыния, Сейшельские острова и Украина  последний раз участвовали в 1992 году.

 Отказались 
 Бермудские острова, Гондурас, Литва, Мальта, Намибия, Уганда, и Уругвай не удалось отправить своих делегатов.
 Сальвадор''' не участвовали в конкурсе красоты до 2003 года.

Историческое значение

Участие в других конкурсах красоты

См. также 
 Мисс Вселенная 1994
 Мисс Интернешнл 1994

Ссылки 
 Мисс Мира 1994

Мисс мира
События 19 ноября
Ноябрь 1994 года
1994 год в ЮАР